Ури́цкий — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Урицкий, Андрей Наумович (1961—2021) — российский писатель и литературный критик.
 Урицкий, Михаил Яковлевич (род. 1965) — украинский театральный режиссёр и педагог.
 Урицкий, Моисей Соломонович (1873—1918) — российский революционный и политический деятель.
 Урицкий, Семён Борисович (1893—1940) — советский журналист, главный редактор «Крестьянской газеты».
 Урицкий, Семён Петрович (1895—1938) — советский военный деятель, начальник разведуправления Красной армии, комкор.

Топоним 
 Урицкий — остановочный пункт Московской железной дороги в Брянском районе Брянской области.
 Урицкий — населённый пункт при платформе Урицкий, в Брянском районе Брянской области.
 Урицкий — бывший рабочий посёлок (ныне в черте города Брянска).
 Урицкий — поселок в Ливенском районе Орловской области России.
 Урицкий — прежнее, в 1922—1997 гг., название посёлка Сарыколь Костанайской области Казахстана.

Другое 
 «Урицкий» — название в 1922—1951 годах эсминца серии «Новик» (подтипа «Орфей»), спущенного на воду в 1914 году под названием «Забияка».

См. также 
 Урицкое
 Урицкая волость
 Урицкий наслег 
 Урицкий район
 Урицкий сельсовет
 Урицкий уезд
 Улица Урицкого